Numele Pedro Rodriguez sau Pedro Rodríguez se paote referi la persoanele:
 Pedro Rodríguez Ledesma (1987-), fotbalist spaniol
 Pedro Rodríguez de la Vega (1940-1971), pilot mexican